Washington at Valley Forge – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Kalem Company
Washington at Valley Forge – film del 1914 diretto da Francis Ford